Кардашян (Карташян, Кардашьян, ) — распространённая армянская фамилия, произошедшая от названия профессии кардаш — резчик по камню . Имеет иранский корень, «кард» по-ирански — нож.

Русифицировалась в формы , , , .

Кардашьян 
 Кардашьян, Ким (род. 1980) — американская знаменитость, светская львица, фотомодель и актриса.
 Кардашьян, Кортни (род. 1979) — американская знаменитость, светская львица, фотомодель, актриса, бизнесвумен.
 Дженнер (Кардашьян), Крис (род. 1955; носила фамилию Кардашьян с 1978 по 1991 год) — американская телевизионная персона, менеджер в сфере развлечений, продюсер, предприниматель.
 Кардашьян, Роб (род. 1987) — американская знаменитость, фотомодель и певец.
 Кардашьян, Роберт (1944—2003) — американский юрист.
 Кардашьян, Хлои (род. 1984) — американская знаменитость, светская львица, фотомодель, актриса и радиоведущая.

См. также 
 «Семейство Кардашьян»